Делніца () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Фунду-Молдовей.
 Делніца () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Пеулень-Чук.